Плікативні порушення
 Порушення авторського права
 Технологічне порушення
 Гормональні порушення